Humac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Humac, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Humac, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Humac, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Humac, un village situé dans la municipalité de Jelsa, comitat de Split-Dalmatie.